Alekseï Smirnov peut désigner :
 Alexeï Smirnov (1857-1924), romancier, poète et diplomate russe ;
 Alekseï Matvéïévitch Smirnov-Koutatchesky (1876-1958), philologue et folkloriste russe ;
 Alexeï Iourévitch Smirnov (1951-), physicien russe, un des découvreurs de l'effet Mikheïev-Smirnov-Wolfenstein ;  
  (1951- ), physicien russe ; 
 Alekseï Smirnov (1982-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Alekseï Smirnov (1977-), pongiste russe ;
 Alexeï Makarovitch Smirnov (1920-1979), acteur russe.